Солто́нский райо́н — административно-территориальное образование (сельский район) и муниципальное образование (муниципальный район) в  Алтайском крае России.

Площадь — 3020 км². Образован в 1924 году.

Административный центр — село Солтон, расположенное в 260 км от Барнаула.

География 
Район расположен на востоке края. Рельеф увалисто-холмистое плато Салаирского кряжа. Климат континентальный. Средняя температура января −17,2 °C, июля +18,6 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 580 мм.

Почвы — чернозёмы оподзоленные и выщелоченные, серые лесные. Разведаны запасы каменного угля. По территории района протекают реки Бия, Неня, Солтонка, Соза. Растут сибирский кедр, обыкновенная сосна, берёза, ель; богатое разнотравье, в том числе встречаются папоротник-орляк, черемша, зверобой, душица, донник, мать-и-мачеха, ромашка. Обитают белка, бобр, рысь, красная лиса, лось, выдра, норка, ондатра, медведь, волк.

Население

Национальный состав 
Национальный состав

Административно-муниципальное устройство 
Солтонский район с точки зрения административно-территориального устройства края включает 6 административно-территориальных образований — 6 сельсоветов.

Солтонский муниципальный район в рамках муниципального устройства включает 6 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

В 2010 году Берёзовский, Кумандинский и Солтонский сельсоветы объединены в Солтонский сельсовет.

В 2011 году Карабинский и Сайдыпский сельсовет объединены в Карабинский сельсовет.

Населённые пункты 
В Солтонском районе 23 населённых пункта.

В сносках к названию населённого пункта указана муниципальная принадлежность

 Упразднённые населённые пункты
10 июня 2009 года был упразднён посёлок Карасёво.

Экономика 
Основное направление экономики — сельское хозяйство. Развито производство мяса, молока. На территории района расположены пчеловодческий комплекс, мехлесхоз.

На территории района расположено единственное угледобывающее предприятие Алтайского края — Мунайский угольный разрез, который обеспечивает топливом 14 районов юго-востока края (Бийская зона) и Республики Алтай. Потенциал этого месторождения оценивается в 1 млн тонн угля в год. Также Министерством регионального развития РФ одобрен инвестпроект строительства на территории района Алтайской конденсационной электростанции мощностью 660 МВт.

По территории района проходит автомобильная трасса «Бийск — Турочак — Артыбаш».

Примечания

Ссылки 
 Солтонский район на сайте краевой администрации

Районы Алтайского края